Are puede hacer referencia a:

la meditación.
Are (Tori), una localidad de Estonia.
Are (Pärnu), una localidad de Estonia.
el partido Acción Republicana Española